Красноя́рка — посёлок в Серовском городском округе Свердловской области. Ранее административный центр Красноярского сельского совета, упразднённого 1 октября 2017 года.

География 
Красноярка расположена в истоке реки Чёрной, в 20 километрах к югу от города Серова — административного центра городского округа. Расстояние до Екатеринбурга — 287 километров.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Посёлок включает 37 улиц и 11 переулков. Действует средняя общеобразовательная школа. Функционируют лесозаготовительные предприятия (ООО «Красноярский Леспромхоз», ООО «Лесной Урал сбыт»).

Транспорт 
В посёлке расположена железнодорожная станция Дровяное Свердловской железной дороги. Действует автобусный маршрут № 102 «Серов — Красноярка».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Серовского городского округа

Населённые пункты Серовского городского округа